Куличенков:
 Куличенков, Геннадий Валентинович (род. 1953) — советский и российский футбольный судья, функционер.
 Куличенков, Николай Николаевич (род. 1950) — советский футболист.